São Gonçalo do Amarante se poate referi la:

 Gonçalo de Amarante, sfânt portughez
 São Gonçalo do Amarante, Ceará, municipiu din Brazilia
 São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, municipiu din Brazilia 
 , district din Brazilia

Vezi și
 São Gonçalo
 Amarante

Toponime